Jan Pijnenburg (drummer) (1955), Nederlands drummer
Jan Pijnenburg (kunstenaar) (?), Nederlands kunstenaar
Jan Pijnenburg (wielrenner) (1906-1979), Nederlands wielrenner